Moses – jedna z form imienia Mojżesz
 Moses – utwór zespołu Coldplay z albumu Live 2003

Osoby noszące imię Moses:
 Moses Asch
 Moses Dobruška
 Moses Isegawa
 Moses Kiley
 Moses Kipsiro
 Moses Kiptanui
 Moses Malone
 Moses Mendelssohn
 Moses Esingila Molongo
 Moses Montefiore
 Moses Ramafole
 Moses Robinson
 Moses Sichone
 Moses Tanui

Osoby noszące nazwisko Moses:
 Edwin Moses